

Cinema 
Duets – film del 2000

Musica 
Duets – album di Emmylou Harris del 1990
Duets – album di Frank Sinatra del 1993
Duets – album di Elton John del 1993
Duets – album di Barbra Streisand del 2002
Duets – album di Ane Brun del 2005
Duets: The Final Chapter – album di The Notorious B.I.G. del 2005
Duets: An American Classic – album di Tony Bennett del 2006
Duets - Tutti cantano Cristina – album di Cristina D'Avena del 2017
 Duets - EP di Maaya Sakamoto del 2021
Duets – album di Sting del 2021

Televisione 
Duets – talent show statunitense della ABC